Frédéric Teschner (1972-2016), graphiste français,
  (1800-1883), compositeur allemand,
  (1584-1635), chantre, compositeur et théologien allemand,
 Rudolf Teschner (1922-2006), joueur d'échecs allemand.

Patronyme germanique